Алекса́ндр Ива́нович Воло́дин (,  — , там же) — советский и российский философ. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
Окончил Философский факультет МГУ в 1956 году. Затем на комсомольской работе. С 1958 года редактор в издательстве «Советская энциклопедия» (редакция «Философской энциклопедии»).

С 1965 года преподаватель, доцент (1966), профессор (с 1975) кафедры философии АОН, с 1991 года профессор кафедры философии Гуманитарного центра Российской академии управления (с 1994 — Российская академия государственной службы), с 1988 года руководитель проблемно-исследовательской группы по истории отечественной философии.

Кандидатская диссертация — «Основные этапы идейной эволюции А. И. Герцена» (1963). Докторская диссертация — «Восприятие, истолкование и критика философии Гегеля в русской утопически-социалистической мысли XIX в.» (1974).

Известен исследованиями философской идеи русских просветителей, народников, социал-демократов, её эволюции и отражения в литературе и публицистике.

Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Научные труды

Монографии 
 Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50—60-х гг. XIX в. М., 1976 (в соавт. с Ю. Ф. Карякиным и Е. Г. Плимаком)
 Утопия и история. М., 1976
 Лавров. М., 1981 (в соавт. с Б. С. Итенбергом)
 Как развивается общество. М., 1982 (6-е изд. 1988; в соавт. с Е. Г. Плимаком)
 Проблемы религии и науки в идейном творчестве А. И. Герцена. М., 1987

Статьи 
 
 
 Неудобный мыслитель. Из записок герценоведа // Свободная мысль. 1993. № 7
 «Что вы Европой нам колете глаз» (Штрихи к портрету российского «западничества») // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996
 Об историософии Герцена // Вопросы философии. 1996. № 9
 Философия в СССР: от версий к проблемам // Мысль и власть в эпоху моноидеологизма. (Материалы дискуссии). М., 1997
 История общественной мысли в России: проблемы исследования и преподавания // Общественная мысль России. (Материалы дискуссии). М., 1998.

Примечания

Литература 
 Плимак Е. Г. А. И. Володин: жизненный путь, личность, круг интересов // Вопросы философии. 2008. № 11.
 Московская энциклопедия. Т. 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014.

Ссылки 
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/130892/Володин
 www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&0B5/84e77bbb/0001/2b4153eb

Выпускники философского факультета МГУ
Доктора философских наук
Преподаватели Российской академии государственной службы
Философы СССР
Философы России
Историки философии
Похороненные на Востряковском кладбище
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС